El Torneig de Memphis 2012, oficialment conegut com a Regions Morgan Keegan Championships & Memphis International 2012, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura. Realment es tracta de la combinació dels torneigs Regions Morgan Keegan Championships, que pertany a les sèries 500 de l'ATP masculina, i Memphis International, que pertany als Internationals Tournaments de la WTA femenina. Aquesta edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 26 de febrer de 2012 al Racquet Club of Memphis de Memphis, Tennessee, Estats Units.

La tennista sueca Sofia Arvidsson va guanyar el segon títol de la seva carrera, ambdós a Memphis. La parella masculina formada per Maks Mirni i Daniel Nestor van defensar el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení  
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení  

2012
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012